Boismont (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Boismont (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia